

Cinema 
 E il vento disperse la nebbia (All Fall Down) – film del 1962 diretto da John Frankenheimer

Letteratura 
 E il vento disperse la nebbia (All Fall Down) – romanzo di James Leo Herlihy del 1960
 Tutto ha una fine o Fredda è la notte (All Fall Down) – romanzo di Carlene Thompson del 1992
 Angelo nero (All Fall Down) – romanzo di Erica Spindler del 2000

Musica 
 All Fall Down – album dei The Sound del 1982
 All Fall Down – singolo degli Ultravox del 1986, dall'album U-Vox
 All Fall Down – album degli Against All Authority del 1998